Tsuchimikado steht für:

 Tsuchimikado, 83. Tennō von Japan
 Tsuchimikado (Familie), Familie des japanischen Hofadels
 Tsuchimikado (Ommyōdō), Familie, tätig im Bereich des Ommyōdō